Cmentarz żydowski w Siedlcach (ul. Armii Krajowej),
 Cmentarz żydowski w Siedlcach (ul. Berka Joselewicza),
 Cmentarz żydowski w Siedlcach (ul. Szkolna).